Huberia:
 Huberia — род муравьёв.
 Huberia — род цветковых растений.